Zdunowo steht für

Zdunowo (Stettin), Ortsteil von Stettin in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Hohenkrug bei Augustwalde, Kreis Greifenhagen, Pommern
Zdunowo (Pisz), Dorf in der Gmina Pisz in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sdunowen, 1938 bis 1945 Sadunen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Zdunowo (Załuski), Dorf in der Gmina Załuski in der polnischen Woiwodschaft Masowien